O Suwon Civic Stadium é um estádio multi-uso em Suwon, Coreia do Sul. É usado atualmente, principalmente, para jogos de futebol. O estádio tem capacidade para 32.000 pessoa e foi construído em 1971.

Ligações externas 
Cidade Suwon Sociedade de Gestão de Recursos

Estádios de futebol da Coreia do Sul
Construções de Suwon
Desporto de Suwon
Jangan-gu